Alte Klus steht für Kapellengebäude:

 Alte Klus (Schiffdorf), Niedersachsen
 Kluskapelle Frotheim, (auch alte Klus), Nordrhein-Westfalen 
Siehe auch:
 Alte Klaus